Santa Brígida är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Santa Brígida ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Santa Brígida är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Santa Brígida. Runt Santa Brígida är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km nordost om Santa Brígida. I omgivningarna runt Santa Brígida 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Panorama

Santa Brígida

Santa Brígida

Santa Brígida

Galleri

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kanarieöarna